Le Réveil du peuple (1795), chant de l'époque révolutionnaire ;
  (1871), journal français ;
 Le Réveil du peuple (1908-1914), journal de la Fédération ouvrière antialcoolique ;
 Le Réveil du peuple (1936-1944), revue d'extrême-droite.